In My Blood (Natalia), een album van de Belgische zangeres Natalia uit 2016
In My Blood (Shawn Mendes), een single van de Canadese zanger Shawn Mendes uit 2018